

Toponyme 

Betting-et-Gondlefand, ancienne commune rattachée à Waldwisse en Moselle.
Betting, commune de la Moselle (anciennement Betting-lès-Saint-Avold).
Betting, ancien écart de Zimming en Moselle.
Betting, ancien écart de Zoufftgen en Moselle.
Canton de Betting, ancien canton de la Moselle.

Autres 
 Betting Exchange, une forme de pari sportif.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de localités